Несчастный случай:
 Несчастный случай — термин в страховании.
 «Несчастный случай» — музыкальная группа.
 «Несчастный случай» — фильм.

См. также 
 Падение (несчастный случай)